Cowen – città del Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America
 Cowen – personaggio della serie Stargate
 Cowen Group – gruppo finanziario statunitense

Persone 
 Brian Cowen – politico irlandese
 Elise Cowen – poetessa statunitense
 Tyler Cowen – economista statunitense

Pagine correlate 
 Cohen
 Coen
 Cohn
 Cowan